Die Taekwondo-Europameisterschaften 2006 fanden vom 26. bis 28. Mai 2006 in Bonn, Deutschland, statt. Veranstaltet wurden die Titelkämpfe von der European Taekwondo Union (ETU). Insgesamt fanden 16 Wettbewerbe statt, jeweils acht bei Frauen und Männern in unterschiedlichen Gewichtsklassen.

Spanien war mit drei Gold- und vier Bronzemedaillen die erfolgreichste Nation vor den Niederlanden und Deutschland. Bei den deutschen Kämpfern wurden Pınar Budak in der Klasse bis 59 Kilogramm sowie Levent Tuncat in der Klasse bis 58 Kilogramm Europameister. Helena Fromm wurde Zweite in der Klasse bis 63 Kilogramm, Bashir Adam gewann Bronze in der Klasse bis 80 Kilogramm. Die einzige Schweizer Medaille sicherte sich Nina Kläy, die im Finalkampf Pınar Budak unterlegen war.

Medaillengewinner

Frauen

Männer

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Podiumsplatzierungen auf taekwondodata.com (englisch)

2006
Sportveranstaltung in Bonn
Sportveranstaltung 2006
Taekwondowettbewerb in Deutschland